Op Roland Garros 2004 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 26 mei tot en met 6 juni 2004.

Toernooisamenvatting 
Het toernooi werd gewonnen door het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez die in de finale het tweede reekshoofd, het koppel Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva, versloegen in twee sets. Het was hun 24e gezamenlijke titel, waarvan zes in de grandslamtoernooien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2004